

Patronyme 

 Ján Andrej Cully (1995-), coureur cycliste slovaque.
 Zara Cully (1892-1978), actrice américaine.

Toponyme 

 Cully est une localité de la commune de Bourg-en-Lavaux dans le canton de Vaud en Suisse.
 Cully est une commune française du Calvados.